Bilaspur – suddivisione dell'India, classificata come municipal corporation, nello stato federato del Chhattisgarh
 Distretto di Bilaspur – distretto del Chhattisgarh, in India
 Bilaspur – suddivisione dell'India, classificata come census town, situata nel distretto di Yamuna Nagar, nello stato federato dell'Haryana
 Bilaspur – città dell'India, nello stato federato dell'Himachal Pradesh
 Distretto di Bilaspur – distretto dell'Himachal Pradesh, in India
 Bilaspur – suddivisione dell'India, classificata come municipal corporation, nello stato federato del Rampur
 Bilaspur – suddivisione dell'India, classificata come nagar panchayat, situata nel distretto di Gautam Buddha Nagar, nello stato federato dell'Uttar Pradesh
 Bilaspur – stato principesco del subcontinente indiano